Een type truck van de Nederlandse vrachtwagenfabrikant DAF, de DAF LF
 LF-routes, de gebruikelijke afkorting Landelijke Fietsroutes  of Lange-Afstandsfietsroutes.
 Low frequency, radiogolven met lage frequentie.
 De afkorting voor een line feed, de ASCII-code voor een nieuwe regel.